Nestor chathamensis — вид вымерших попугаев из рода несторов. Был эндемиком новозеландских островов Чатем.

Когда исследователи обнаружили его остатки, они приняли его за нестора-каку, но дальнейшие исследования субфоссилий доказали, что на самом деле это отдельный вид. Nestor chathamensis вымер в 1550—1700 годах, задолго до появления европейских первопоселенцев. Известен только по ископаемым остаткам.

На отдалённом острове у него не было естественных врагов (данный вид был крупнее новозеландского сокола), но плохо летал

Nestor chathamensis обитал в лесу. Данный вид был примерно того же размера, что и подвид Nestor meridionalis septentrionalis. Однако у него был гораздо более широкий таз, увеличенные ноги.

Примечания 

Несторы
Вымершие попугаеобразные
Ископаемые птицы голоцена
Ископаемая фауна Новой Зеландии
Фоссилии из голоценовых отложений Новой Зеландии
Фоссилии, описанные в 2014 году